Ярош — українське, чеське, польське прізвище.

Відомі носії:
 Ярош Андрій Кіндратович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Ярош Артур Володимирович (1989–2015) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ярош Бедржих (1896–1977) — чеський віолончеліст.
 Ярош Валерія Миколаївна (1940) — радянський і російський хімік, експерт мистецтва.
 Ярош Віктор Петрович (1914) — український театрознавець і краєзнавець.
 Ярош Дмитро Анатолійович (1971) — український громадсько-політичний діяч, командувач УДА, ексголова Правого сектора, провідник ВО «Тризуб» ім. Степана Бандери, народний депутат України 8-го скликання.
 Ярош Іван Опанасович (1897–1942) — один з організаторів і керівників комуністичного підпілля і партизанського руху на території Борисовського району БРСР в роки Другої світової війни.
 Ярош Кипріян Миколайович (1854 — після 1917) — український історик права.
 Ярош Леонід Володимирович (1957) — український і радянський шаховий композитор.
 Ярош Микола Сергійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ярош Олександр Адріанович (1919–2002) — український науковець, педагог, лікар-невропатолог, доктор медичних наук, професор.
 Ярош Олексій Олександрович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ярош Отакар (1912–1943) — чехословацький офіцер, учасник Великої Вітчизняної війни, командир роти 1-го Чехословацького окремого піхотного батальйону, надпоручник, перший іноземець, який був удостоєний звання «Герой Радянського Союзу».
 Ярош Раймунд (1875–1937) — бургомістр (президент) Дрогобича, власник курорту в Трускавці.
 Ярош Руслан Леонідович (1979) — український футболіст, півзахисник.
 Ярош Руслан Феліксович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ярош Сергій Петрович — полковник ЗСУ, заслужений працівник освіти України (2019), доктор військових наук, професор.
 Ярош Ярослав Євстахійович (1950) — український поет, письменник, композитор і сценарист.

Див. також 
 Яріш

Українські прізвища
Чеські прізвища
Польські прізвища